Косорж () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 3,88 км². Население — 879 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1310 годом.

Население

Известные уроженцы 
 Пихль, Иосиф Бойслав (1813—1888) — чешский писатель.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края